Пупа́вка () — род травянистых растений, изредка полукустарничков, семейства .

Название 
Латинское научное название введено Линнеем и происходит от  — „цветок“.

В обиходной речи, из-за внешнего сходства, эти растения зачастую называют ромашками, однако ботанически ромашка это другой род сложноцветных — Matricaria.

Ботаническое описание 
Однолетние или многолетние травянистые растения с перисторассечёнными листьями и обычно простыми или слабоветвистыми стеблями.

Корзинки одиночные, обертка состоит из яйцевидных или продолговатых листочков. Ложе корзинки покрыто плёнками. Краевые цветки ложноязычковые, женские, белые или жёлтые, срединные — обоеполые, жёлтые. Семянки обратноконические.

Распространение 
Большое количество видов рода распространено по территории Передней Азии, встречаются на Кавказе и отчасти в Средиземноморье. В Европе меньшее количество встречается вплоть до Скандинавии. В Сибири ареал доходит до Красноярска, где встречается только один вид. В арктических широтах и в районе тропиков представители рода не встречаются.

Значение и применение 
Почти все представители рода обладают неприятным запахам и горьким вкусом. Скотом не поедаются. Считаются вредными сорняками на пастбищах и посевах.

Многие виды представляют интерес в качестве декоративных растений, например: Anthemis marschalliana, Anthemis iberica. Цветки пупавки красильной (Anthemis tinctoria), кроме того, применялись для окрашивания тканей и как инсектицидное средство.

Для некоторых видов имеются сведения о их использовании в качестве лекарственных растений, хотя наряду с другими видами они могут считаться только сорными травами, как например .

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 893

Род Пупавка относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По современной классификации  считается устаревшим синонимом вида .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пупавковые